Jakub Szczawiński (zm. 1584) – sędzia ziemski gostyniński, poseł na Sejm I Rzeczypospolitej
 Jakub Szczawiński (zm. 1637) – wojewoda brzeskokujawski, starosta łęczycki
 Jakub Olbracht Szczawiński (zm. 1688) – wojewoda inowrocławski, kasztelan inowrocławski, starosta łęczycki i gąbiński